

Roménia e Sérvia 
Rio Bega — afluente do Tisza, formado pela confluência do Bega Luncanilor e do Bega Poieni
Rio Bega Veche — afluente pela margem esquerda do Bega

Roménia 
Rio Bega Luncanilor
Rio Bega Poieni

Desambiguações de hidrografia